Skyview Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Skyview Airport (Missouri)
 Skyview Airport (New York)
 Skyview Airport (Virginia)